Апија може да се односи на:

 Апија - главни и једини град државе Самоа
 Апија (Нукунону) - ненасељено острвце у јужном делу Тихог океана